Даньшин — російське та українське прізвище.
 Даньшин Анатолій Андрійович (1934—1984) — український співак.
 Даньшин Іван Олександрович ( 1982) — російський та український футболіст, нападник.
 Даньшин Микола Кузьмич ( 1936) — український вчений, доктор фізико-математичних наук.

Російські прізвища
Українські прізвища